Love Tracks – szósty studyjny album amerykańskiej wokalistki Glorii Gaynor wydany w 1978 roku przez wytwórnie Polydor. Z tego albumu pochodzi legendarny singel "I Will Survive", który sprzedał się w nakładzie kilku milionów egzemplarzy. Album został również wydany na licencji przez radziecką wytwórnie płytową Melodia.

Lista utworów 
źródło:.
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Polydor Records